Philae – Philai egyiptomi sziget, és a rajta levő ókori templomegyüttes latinos névváltozata 
 Philae – a Rosetta űrszonda leszállóegysége, melyet a szigetről neveztek el